(991) Макдональда () — астероид главного пояса астероидов, принадлежащий к спектральному классу С. Астероид был открыт 24 октября 1922 года российско-американским астрономом Отто Людвиговичем Струве в обсерватории Уильямс-Бэй, США и назван в честь обсерватории Мак-Доналд, которую Струве помог основать в 1939 году.

Орбита 
Астероид располагается во внешней части главного пояса астероидов на расстоянии 2,64—3,64 а. е. от Солнца. Его орбита имеет эксцентриситет 0,157 и наклон относительно эклиптики 2°. Параметры орбиты характерны для астероидов крупного семейства Фемиды, к которому Макдональда и причисляют.

Физические характеристики 
Согласно классификации Толена, Макдональда принадлежит к самому распространённому классу углеродных астероидов С, что типично для астероидов семейства Фемиды.

По данным исследований, проведённых инфракрасными спутниками Akari и WISE, отражающая способность астероида равна 0,04. Астероид достаточно тёмный. Исходя из яркости и альбедо, рассчитан диаметр астероида, который равен 38,6 км.

Это один из немногих астероидов первой тысячи, для которых на 2015 год нет кривых блеска и нет данных о периоде обращения вокруг оси.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Семейство Фемиды
Астероиды класса C